Сражение под Полоцком:

 Первое сражение под Полоцком (1812) - в августе.
 Второе сражение под Полоцком (1812) - в октябре.